Redecilla del Camino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Redecilla del Camino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Redecilla del Camino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar